Bikin – miasto w Rosji
 Bikin – rzeka w Rosji
 Bikin – park narodowy w Rosji